Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1922 werd op 18 en 19 februari in het Frogner Stadion te Kristiania (nu: Oslo) gehouden. Dit was het eerste toernooi na de Eerste Wereldoorlog, tijdens de oorlog werden er geen officiële kampioenschappen gehouden waardoor dit het eerste toernooi na acht jaar was. Om deze reden deden er 15 debutanten mee.

Titelhouder was de afwezige Oscar Mathisen, die in het Frogner Stadion in Kristiania wereldkampioen was geworden. Harald Strøm won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

 1922
Langebaanschaatsen in 1922
Schaatsen in Noorwegen
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1922